Carlos Manuel de Céspedes ist der Name folgender Personen:

 Carlos Manuel de Céspedes (1819–1874), kubanischer Freiheitskämpfer
 Carlos Manuel de Céspedes y García Menocal (1936–2014), kubanischer Theologe und Schriftsteller
 Carlos Manuel de Céspedes y Quesada (1871–1939), kubanischer Politiker, Präsident 1933

Carlos Manuel de Céspedes ist der Name folgender geografischen Objekte:
 Carlos Manuel de Céspedes (Municipio), Municipio in Kuba